Ту́джман () — хорватская фамилия.

Известные носители 
 Туджман, Анкица (1926—2022) — жена Франьо Туджмана, президента Хорватии (1991—1999).
 Туджман, Мирослав (1946—2021) — хорватский учёный и политик.
 Туджман, Франьо (1922—1999) — хорватский политик, президент (1991—1999).